Partos steht für:
 Partoș, rumänisches Dorf im Kreis Timiș (Banat)

Partos ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Partos (1901–1956), ungarisch-amerikanischer Drehbuchautor